Гай Марций ():
 Гай Марций Кориолан — родоначальник династии Марциев.
 Гай Марций Рутил (Рутул) — римский консул (четырёхкратный), первый плебей на должностях диктатора (356 год до н. э.) и цензора (351 год до н. э.).
 Гай Марций Рутил Цензорин — римский консул в 310 году до н. э., единственный, кто занимал должность цензора более одного раза.